Esen kan syfta på:

Personer

 Esen khan, mongolisk ledare för Oiraterna.

Geografi

Belgien 

 Esen (ort), Flandern, Västflandern, 

Robotskapade Belgienförgreningar